Апазапан има више значења:

 Апазапан (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Апазапан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Апазапан (Апазапан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику